Crowder kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Crowder,

USA 

 Crowder (ort i USA, Mississippi), Quitman County, 
 Crowder (ort i USA, Oklahoma), Pittsburg County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar